Telemark steht für:

 Telemark, eine ehemalige Provinz Norwegens
 Telemark-Bataillon, mechanisiertes Infanteriebataillon norwegisches Heer
 Telemark (Rind), eine norwegische Milchkuhrasse, eine Rot-Weiße Kuhrasse
 Telemarken, ein Skifahrstil, bei dem der Fahrer mit der Ferse nicht in der Skibindung fest sitzt
 Telemarklandung, die Art, in der ein Skispringer landen muss, um Punktabzüge zu vermeiden
 eine Schrittfolge bei verschiedenen Standardtänzen, siehe Standardtänze